Ardent je lahko:
 Ardent Computer Corporation - računalniško podjetje
 HMS Ardent - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice